Zilker ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Zilker (1921–2006), deutscher Fotograf und Naturfilmer
 Josef Zilker (1891–1980), österreichischer Radrennfahrer
 Renate Zilker (1918–1989), deutsche Ärztin, Gründerin der Lebenshilfe
 Thomas Zilker (* 1946), deutscher Internist, Toxikologe und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Zylka